Il n'existe pas de cour d'appel de l'ordre judiciaire à Nantes. Vous cherchez peut-être :
 la cour d'appel de Rennes, dont le ressort territorial comprends la ville de Nantes;
 la cour administrative d'appel de Nantes.

Page d'homonymie pour quelque chose qui n'existe pas